Luan kan syfta på:

Luanfloden – en flod i norra Kina
Luan, Tangshan – ett härad i Hebei-provinsen
Lu'an – en stad på prefekturnivå i Anhui-provinsen

Personer

Kinesiskt efternamn
Jujie Luan (1958–), en kinesisk fäktare.

Förnamn
Luan Krasniqi (1971–), en kosovoalbansk boxare.
Luan Vieira, en brasiliansk fotbollsspelare
Luan Garcia, en brasiliansk fotbollsspelare

WP:Projekt Kina